Ez a New England Patriots szezonjainak listája az American Football League-ben és a National Football League-ben.

Megjegyzések

Lásd még 
 New England Patriots

Források 
 
 
 
 

NFL-csapatok szezonjai